bł. Hosanna z Mantui (1449–1505) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, stygmatyczka
 bł. Hosanna z Kotoru (1493–1565) – serbsko-chorwacka tercjarka dominikańska, mistyczka